La Coppa di Norvegia 2019-2020 si è svolta dal 17 ottobre 2019 all'11 gennaio 2020: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club norvegesi e la vittoria finale è andata per la quinta volta, la seconda consecutiva, al .

Formula 
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, disputate con gare di andata e ritorno, e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Statistiche

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2019
Pallavolo nel 2020
 2019-2020